Municipio de Layton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Layton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Layton (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.